Chiesa di San Mamante a Cavaglio d'Agogna
Chiesa di San Mamante ad Empoli
Chiesa di San Mamante a Lizzano in Belvedere
Chiesa di San Mamante a Medicina